Neuenkirchen (Dithmarschen), een gemeente in Sleeswijk Holstein
 Neuenkirchen (Kreis Steinfurt), een gemeente in Noordrijn-Westfalen
 Neuenkirchen, een dorp in de gemeente Rietberg in Noordrijn-Westfalen
 Neuenkirchen (Land Hadeln), een gemeente in Nedersaksen
 Neuenkirchen (Diepholz), een gemeente in Nedersaksen
 Neuenkirchen (bij Neubrandenburg), een gemeente in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Neuenkirchen (bij Anklam), een gemeente in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Neuenkirchen (bij Greifswald), een gemeente in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Neuenkirchen (Rügen), een gemeente in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Neuenkirchen (Lüneburger Heide), een gemeente in Nedersaksen
 Neuenkirchen (Altes Land), een gemeente in Nedersaksen
 Neuenkirchen-Vörden, een gemeente in Nedersaksen

 Samtgemeinde Neuenkirchen
 Neuenkirchen (Osnabrück), een gemeente in Nedersaksen, deel van de Samtgemeinde Neuenkirchen

Zie ook 
 Neunkirchen (doorverwijspagina)
 Neukirchen (doorverwijspagina)
 Neuenkirch
 Neunkirch